Bieg łączony kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Zawody zostały rozegrane 25 lutego 2017 roku. W zawodach wzięło udział 50 zawodniczek.

Wyniki

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017